Zwei U-Boote der United States Navy trugen den Namen USS Cavalla, nach Cavalla, einem Fisch aus der Ordnung der Barschartigen:

 USS Cavalla (SS-244), ein U-Boot der Gato-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1969 und nun ein Museumsschiff in Galveston, Texas
 USS Cavalla (SSN-684), ein U-Boot der Sturgeon-Klasse, in Dienst von 1973 bis 1998

Cavalla